Лихтенау (нем. Lichtenau):

Топонимы 
 Лихтенау — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг
 Лихтенау — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия
 Лихтенау — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия 
 Лихтенау — коммуна в Германии, в земле Саксония
 Лихтенау — коммуна в Германии, в земле Бавария
Лихтенау — до 1945 г. название села Светлодолинское в Мелитопольском районе Запорожской области, Украина.
Лихтенау — до 1946 г. название села , Нижняя Силезия, Польша.

Персоналии 
 Лихтенау, Вильгельмина фон — любовница короля Пруссии Фридриха Вильгельма II

См. также 
 Лихтенау-им-Вальдфиртель